Георг III:
 Георг III (1738—1820) — король Великобритании.
 Георг III (1892—1946) — глава Саксен-Мейнингенского дома.
 Георг III Бжегский (, ; 1611—1664) — князь Бжегский (1639—1664), Олавский (1639—1654), Волувский (1653—1654), Легницкий (1653—1654, 1663—1664), генеральный наместник Силезии (1654—1664).
 Иоганн Георг III (Johann Georg III) (1647—1691) — курфюрст саксонский. См. также